Mazoch, Masoch kan avse:
 Jan Mazoch
 Jiří Mazoch